tip (informatie) - het geven van informatie of kennis
 Tip (joint) - het maken van een punt aan een joint
 tippen - Anglicisme voor het geven van een fooi
 tippen - het legen van een lorrie of goederenwagon door middel van kantelen
 tippen - in een uitdrukking: Daar kan hij niet aan tippen

Zie ook
 Tipper